Издательство «Снежный Ком М» — российское издательство художественной литературы. Основано в 2010 году. Относится к так называемому сегменту «малых издательств», книги издаются небольшими тиражами со внутренними иллюстрациями. Сотрудничает с известными российскими фантастами: Далией Трускиновской, Сергеем Чекмаевым, Зиновием Юрьевым, Геннадием Прашкевичем и другими.

История создания

Рижское издательство «Снежный ком» 
14 февраля 2002 года Эрик Брегис создал литературный портал snezhny.com, после чего в 2005 году издал сборник стихов авторов портала. В 2006 году Эрик Брегис официально зарегистрировал в Риге издательство «Снежный ком», которое было рассчитано на русскоязычных читателей Латвии. Издательство взяло за принцип поддерживать высокий художественный уровень текстов и уделять повышенное внимание оформлению книг.

На конвенте «Интерпресскон» 2009 года издательство «Снежный ком» получило премию как самое профессиональное и оригинальное издательство. Произведения, публиковавшиеся в издательстве, попадали в лонг-лист премий «Русский Букер», «Большая книга», постоянный автор издательства Сергей Красильников в 2008 году получил национальную премию «Дебют» в двух номинациях.

Московское издательство «Снежный Ком М» 

С 2006 по 2009 год издательство «Снежный ком» (без литеры «М») базировалось в Риге. В дальнейшем сложности, связанные с логистикой, вынудили Эрика Брегиса в январе 2010 года перенести издательскую деятельность в Москву и зарегистрировать издательство под новым именем «Снежный ком М».. Соучредителем стал писатель Глеб Гусаков, печатающийся под псевдонимом «Ярослав Веров». Весной 2010 года вышли первые книги — сборник Ярослава Верова и Игоря Минакова «Операция „Вирус“» (серия «Настоящая фантастика») и сборник Дмитрия Колодана «Время Бармаглота» (серия «Нереальная проза»). В 2012 году на сайте «Снежного Кома М» открылся «Книжный киоск» с электронными версиями книг издательства, а также книг, которые по некоторым причинам не были изданы в бумаге.

Серии издательства «Снежный Ком М» 
Издательство «Снежный Ком М» постоянно ведёт три серии: «Настоящая фантастика», «Нереальная проза», «Антологии».

В серии «Настоящая фантастика» публикуются произведения, написанные в таких жанрах как твёрдая научная фантастика, социальная фантастика, киберпанк, альтернативная история, основанная на социологических выкладках и моделировании. Ведущий редактор — Глеб Гусаков.

В серии «Нереальная проза» публикуется проза с элементами нереального, необъяснимого (сюрреализм, абсурд, фантасмагория, мистика, сказка). Ведущий редактор серии — Эрик Брегис.

В 2011 году к двум постоянным сериям издательства добавилась ещё одна — «Антологии», включающая в себя тематические сборники повестей и рассказов. Открыли серию книги «Классициум» и «Феминиум». В первой антологии современные авторы-фантасты писали от имени классиков литературы, во второй — авторы-мужчины писали от женского имени феминистическую прозу. Для раскрутки «Феминиума» и «Классициума» издательство объявляло конкурс «Угадай автора».

Внесерийные издания
С 2012 года издательств запустило серию «Внесерийные издания». В ней печатаются книги, достойные внимания, но не попадающие под формат указанных выше серий.

Премии и награды издательства «Снежный Ком М» 
Издательство «Снежный Ком М»
 «Лучшее издательство», Интерпресскон 2011, 2012
 «Премия им. В.Бугрова», Аэлита 2011
 «Второй блин» (за вклад в развитие фантастики), Звёздный мост 2010

Примечания

Ссылки

Интервью

Прочее 
 Официальный сайт издательства «Снежный Ком М»
 Сайт рижского издательства «Снежный Ком»
 Сайт рижского альманаха «Снежный Ком»
 
 

Издательства, основанные в 2010 году
Издательства России
Лауреаты премии «Интерпресскон»